

Geografia 
 Sant'Apollonio – comune soppresso della Lombardia, ora frazione di Lumezzane in provincia di Brescia

Santi e beati 
 Sant'Apollonio di Praga, vescovo a Praga e martire con san Leonzio in data imprecisata, celebrato il 19 marzo;
 Sant'Apollonio, martire in data imprecisata con sant'Eugenio, celebrato il 23 luglio;
 Sant'Apollonio di Roma (†185), martire e senatore romano del II secolo, celebrato il 21 aprile;
 Sant'Apollonio di Terni (†273), martire a Terni con i compagni di fede Efebo e Procolo, celebrato il 14 febbraio;
 Sant'Apollonio, vescovo bresciano del III-IV secolo, celebrato il 7 luglio;
 Sant'Apollonio, vescovo di Benevento (di dubbia storicità), celebrato l'8 luglio;
 Sant'Apollonio rumeno (†304), soldato romano martire in Romania, celebrato il 5 giugno;
 Sant'Apollonio martire (†305), martire ad Alessandria d'Egitto con san Filemone, celebrato l'8 marzo;
 Sant'Apollonio (†286/305), martire di Alessandria d'Egitto, sotto l'imperatore Massimiano, celebrato il 18 aprile;
 Sant'Apollonio di Sardi (IV secolo), martire ad Iconio, celebrato il 10 luglio;
 Sant'Apollonio di Nitria, eremita di Nitria.